Пристень — название населённых пунктов.

Россия 
 Пристень — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Пристень — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Пристень — хутор в Большетроицком сельском поселении Шебекинского района Белгородской области.
 Пристень — хутор в Графовском сельском поселении Шебекинского района Белгородской области.
 Пристень — посёлок городского типа в Курской области, административный центр Пристенского района.
 Пристень — деревня в Льговском районе Курской области.

Украина 
 Пристень () — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Пристен () — село в Купянском районе Харьковской области Украины.